New Zealand Football Championship 2015/2016 var den elfte säsongen av New Zealand Football Championship, ligan bestod av 9 lag. A-League-laget Wellington Phoenixs reservlag gick med i ligan. Auckland City vann både grundserien och slutspelet.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Källor 
 Officiella hemsida
 Rsssf.com
 Soccerway.com

2014 i Nya Zeeland
2015 i Nya Zeeland
2014/2015
Fotbollssäsongen 2014/2015